Matías Prats Luque é um jornalista espanhol.

Jornalistas da Espanha